Saare se poate referi la trei locuri:

Județul Saare din Estonia
Insula Saaremaa din Estonia
Comuna Saare din județul Jõgeva, Estonia